Йокаста може да се отнася до:

 Йокаста – митологична фигура
 Йокаста – спътник на Юпитер